

Списък 

Йога